Карта памяти:

 Карта памяти — компактное электронное запоминающее устройство, используемое для хранения цифровой информации.
 Карта памяти или диаграмма связей, карта разума () — способ планирования, конспектирования и визуального отображения сложной информации, разработанный психологом Тони Бьюзеном.

См. также 
 Модуль памяти